Vigan – miasto na Filipinach
 Vigan – rzeka we Francji, w departamencie Cantal, dopływ Truyère

Zobacz też 
 Le Vigan – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Le Vigan – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje